Katana steht für:

 Katana, Schwert
 Suzuki Katana, mehrere Motorrad- und Motorroller-Modelle
 Katana (Band), Band
 Katana ex ECO, Yacht
 Katana (Sud-Kivu), Ort in Sud-Kivu
 Qatna, Ort in Syrien
 mehrere Flugzeugmodelle des Herstellers Diamond Aircraft, siehe Diamond DA20
 einen mobilen Roboter des Unternehmens Neuronics
 Katana (Software), eine Belichtungsoftware des Unternehmens The Foundry Visionmongers
 einen Feldhäcksler des Unternehmens Fendt (Marke) (siehe auch: Fendt Feldhäcksler Katana 650 & Katana 850)
 ein ehemaliges E-Gitarre-Modell des Unternehmens Fender sowie ein E-Bass-Modell des Unternehmens Warwick (Unternehmen) 

Katana ist der Familienname folgender Personen:

 Randy Katana (* 1965), holländischer Trance-DJ (der zugleich auch als Katana produzierte)
Siehe auch:
 Fendt Katana